Neoplecostominae – podrodzina małych ryb sumokształtnych z rodziny  zbrojnikowatych (Loricariidae). Obejmuje ok. 50 gatunków.

Zasięg występowania i biotop 
Południowe i południowo-wschodnie tereny Brazylii. Ryby te występują w małych i średnich strumieniach z przejrzystą, płytką wodą (zwykle o głębokości do 1 m) o dużej zawartości tlenu, w umiarkowanych do silnych nurtach, na sypkich kamieniach i piaszczystych podłożach. Wyniki badań molekularnych sugerują, że pierwsi przedstawiciele tego taksonu pojawili się w eocenie.

Klasyfikacja 
Pozycja podrodziny Neoplecostominae w obrębie zbrojnikowatych:

Neoplecostominae jest uznawana za takson monofiletyczny.

Rodzaje zaliczane do tej podrodziny:
 Euryochus
 Hirtella
 Isbrueckerichthys
 Kronichthys
 Neoplecostomus
 Pareiorhaphis
 Pareiorhina

Typem nomenklatorycznym jest Neoplecostomus.

Przypisy